Буи може да се односи на:

 Буи (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Буи (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр